Sprit kan betegne flere forskellige væsker, således
 Husholdningssprit
 Ætanol
 Finsprit
 Brændevin

Se også 
 Spiritus (flertydig)

Kemiske forbindelser
Spirituosa